Dukla může znamenat:

 Dukla – polské město
 Dukelský průsmyk je také někdy označován pouze jako Dukla
 Karpatsko-dukelská operace někdy též Operace Dukla nebo také bitva o Dukelský průsmyk, Dukelská ofenziva či Dukelská operace – bitva Druhé světové války, která se odehrála na podzim r. 1944
 Dukla (2008) – český dokument o této bitvě. Režisér Tomáš Kaucký
 Dukla (1999) – český dokument o této bitvě. Režisér Petr Hvižď
 Důl Dukla – již zavřený černouhelný důl. Velká tragédie se stala na tomto dole 7. července 1961, kdy zahynulo 108 horníků
 Dukla 61 – český film z r. 2018 o tomto důlním neštěstí. Režisér David Ondříček

ve sportu
 Dukla (sport) – všeobecné označení pro někdejší československé armádní i současné české a slovenské sportovní oddíly 
 ASC Dukla – současný armádní sportovní podnik
 Dukla Praha – více různých významů (rozcestník)
v ledním hokeji
 HC Dukla Jihlava – český hokejový klub
 Dukla Košice – slovenský hokejový klub
 Dukla Litoměřice – český hokejový klub
 Dukla Trenčín –  slovenský hokejový klub
ve volejbale
 VK Dukla Liberec –  český volejbalový tým
v kopané
 FK Dukla Banská Bystrica –  slovenský fotbalový klub
stadiony
 stadion Dukla v Havířově

kina
 Kino Dukla (Jihlava) –  kino v Jihlavě
 Kino Dukla (Praha-Libeň) –  kino v Paláci Svět, dnes zrušené
 Kino Dukla (Pardubice) –  kino v Pardubicích

jiný význam
 Vozovna Dukla – pardubická trolejbusová vozovna
 Dukla Vozovna – hudební skupina
 Dukla – hudební skupina
 ČKD Dukla – bývalý československý průmyslový podnik
 Dukla (oplatky) –  oplatky, nyní vyráběné firmou Opavia
 Dukla (loď) – československá námořní loď z let 1958–1965
 Sídliště Dukla – sídliště v Pardubicích